Nalibazki Selsawet bezeichnet mehrere Ortschaften in der Republik Belarus:

im Minskaja Woblasz:

 Nalibazki Selsawet, im Rajon Stoubzy

im Hrodsenskaja Woblasz:

 Nalibazki Selsawet, ehemalige Gemeinde, eingegliedert in den Pjatrewizki Selsawet, im Rajon Nawahrudak